Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Notre-Dame-de-la-Paix :
 la cathédrale Notre-Dame-de-la-Paix de Bukavu en République démocratique du Congo ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-la-Paix de Homs en Syrie ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-la-Paix de Lomas de Zamora en Argentine.

Voir aussi 
 
 
 
 
 Liste des cathédrales

NotreDamePaix
~NotreDamePaix